

Musica 
 Algiers – gruppo musicale statunitense
 Algiers – album dei Calexico del 2012
 Algiers – album dell'omonimo gruppo musicale del 2015

Altro 
 Algiers – reparto di New Orleans
 Un'americana nella Casbah (Algiers) – film del 1938 diretto da John Cromwell

Pagine correlate 
 Algeri (disambigua)